CCF steht als Abkürzung für:

 Canadian Car and Foundry, kanadischer Hersteller von Eisenbahnwaggons, Kraft- und Luftfahrzeugen, Forstgerät; auch bekannt als „CanCar“
 Center for Consumer Freedom, US-amerikanische Werbeorganisation
 Cheetah Conservation Fund, eine Gepardschutzorganisation in Namibia
 ChildFund Deutschland, ein deutsches Kinderhilfswerk, vormals CCF Kinderhilfswerk
 Co-operative Commonwealth Federation, sozialistische politische Partei in Kanada
 Combined Cadet Force, eine britische Jugendorganisation
 Common Cause Failure, siehe Ausfälle aufgrund gemeinsamer Ursache
 Congregatio Caritatis Fratrum, katholisches Ordenskürzel für Barmherzige Brüder
 Conservative Christian Fellowship, christliche Organisation in Großbritannien
 Credit Conversion Factor, Kreditumrechnungsfaktor, siehe Kreditzusage #Umrechnungsfaktoren
 CryptLoad Container File, die Dateiendung von CryptLoad
 Flughafen Carcassonne (IATA-Code)
 Congress for Cultural Freedom in Paris, siehe Kongress für kulturelle Freiheit
 Zentralkomitee der FRETILIN, siehe FRETILIN

Abkürzung